Fotbollsallsvenskan 1999 spelades 10 april–30 oktober 1999, och vanns av Helsingborgs IF.

Förlopp
Den 30 oktober 1999, i sista omgången säkrade Helsingborgs IF SM-guldet, då man vann bortamatchen mot IFK Göteborg med 1–0 efter mål av Arild Stavrum.

Tabeller

Poängtabell

Helsingborgs IF tog en plats i kvalspelet till Uefa Champions League efter att ha vunnit Allsvenskan 1 poäng före AIK. AIK och Halmstads BK blev kvalificerade till den första omgången av Uefacupen i och med den andra- respektive tredjeplatsen. Därutöver blev Örgryte IS som vinnare av Svenska cupen 1999/2000 också de kvalificerade för spel i Europa. IFK Norrköping blev också de kvalificerade till kvalspel till Uefacupen efter att Sverige vunnit den europeiska Fair Play-rankingen och Norrköping vunnit det svenska fair play-priset. Västra Frölunda IF ansökte till Intertotocupen 2000 och kvalificerade sig som bäst placerade lag som inte redan kvalificerat sig till en europeisk turnering (IFK Göteborg ansökte inte). Malmö FF och Djurgårdens IF flyttades ner till Superettan 2000 efter att de kommit näst sist respektive sist i Allsvenskan. Örebro SK och Kalmar FF, som kom på placering elva respektive tolv, fick kvalspela mot tvåorna i Division 1 norra respektive södra. GIF Sundsvall och BK Häcken flyttades via segrar i sina respektive Division-1-serier upp till Allsvenskan 2000.

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 2000 

Örebro SK och Gais till Allsvenskan 2000.

Skytteligan 
 15 mål: Marcus Allbäck, Örgryte IS
 13 mål: Henrik Bertilsson, Halmstads BK
 11 mål: Mats Lilienberg, Malmö FF samt Arild Stavrum, Helsingborgs IF
 10 mål: Christer Mattiasson, AIK

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 31 412: Hammarby IF–AIK 0–2, Råsunda den 4 maj 1999
 28 054: AIK–Djurgårdens IF 3–1, Råsunda den 14 juni 1999
 23 066: Djurgårdens IF–Hammarby IF 1–0, Råsunda den 31 maj 1999
 21 714: AIK–Hammarby IF 2–0, Råsunda den 18 september 1999
 21 416: Hammarby IF–Djurgårdens IF 2–1, Råsunda den 4 oktober 1999

Publiksnitt per lag 
 13 520: AIK
 11 917: Hammarby IF
 10 593: Helsingborgs IF
 9 173: Djurgårdens IF
 8 436: IFK Göteborg
 6 978: Malmö FF
 6 367: Kalmar FF
 6 163: Örebro SK
 6 140: IF Elfsborg
 6 054: IFK Norrköping
 5 256: Halmstads BK
 5 030: Örgryte IS
 3 099: Trelleborgs FF
 2 296: Västra Frölunda IF

Svenska mästarna 

Tränare: Åge Hareide

Källor

Fotnoter

Externa länkar
RSSSF - Sweden 1999

Fotboll i Sverige 1999
1999
Fotbollssäsongen 1999